Apis puede referirse a:

 APIS, antiguo fabricante italiano de coches.
 Apis sobrenombre del militar serbio Dragutin Dimitrijević.
 Apis (Apia), rey de Apia, hijo de Jasón.
 Apis (Asclepio), hijo de Asclepio.
 Apis (constelación), nombre originario de la constelación Musca.
 Apis (empresa), empresa perteneciente al grupo Nueva Rumasa.
 Apis (género), género de abejas que incluye, entre otras, la abeja melífera (Apis mellifera).
 Apis (Foronea), segundo rey de Foronea.
 Apis (mitología), el toro heraldo del dios Ptah en el Antiguo Egipto.
 Apis (Sición), rey de Sición, hijo de Telquis y padre de Telxión.

Enlaces externos